Дмитрий Сергеевич Яковлев: Яковлев, Дмитрий Сергеевич (1915—1942) — участник Великой Отечественной войны.
 Яковлев, Дмитрий Сергеевич (род. 1988) — российский хоккеист.